Le patronyme Bayet ou Baillet indique un sobriquet, d'après la couleur roux d'un cheval.

Adrien Bayet (1863-1935), médecin belge ;
Albert Bayet (1880-1961), sociologue français ;
Charles Bayet (1849-1918), haut fonctionnaire et historien français ;
Claire Salomon-Bayet (1932-), philosophe, professeur émérite de la Sorbonne.
Hugues Bayet (1975-), homme politique belge ;
Jean-Baptiste Annibal Aubert du Bayet (1757-?), 
Jean Bayet (1882-1969), latiniste français ;

Toponyme
 Bayet, commune de l'Allier ;
Rue Albert-Bayet, voie située dans  de Paris ;
Lycée professionnel Albert-Bayet, un lycée professionnel.